Николай Николаевич Михеев:
 Михеев, Николай Николаевич (род. 1942) — советский и российский театральный актёр, залуженный артист РСФСР (1983).
 Михеев, Николай Николаевич (род. 1938) — советский и российский инженер и государственный деятель, председатель комитета по водному хозяйству СССР и РФ, лауреат Государственной премии СССР (1984).
 Михеев, Николай Николаевич (род. 1974) — российский футболист.